Feldhockey-Bundesliga 2014/15 steht für:

 Feldhockey-Bundesliga 2014/15 (Damen)
 Feldhockey-Bundesliga 2014/15 (Herren)

Siehe auch:
 2. Feldhockey-Bundesliga 2014/15